Hrvatsko Selo (Topusko)
Hrvatsko Selo (Beč)
Hrvatsko Selo (Novi Sad)
Drugo Hrvatsko Selo